Movimiento Popular Democrático, partit polític de l'Equador
 Moviment per a la Democràcia, partit polític de Cap Verd
 Propulsor magnetoplasmadinàmic, motor iònic per a la propulsió espacial
 Metilfenidat (del seu nom en anglès Methylphenidate), fàrmac psicoestimulant usat en el tractament del TDAH